Коротких — русская фамилия. Известные носители:

 Довгалюк (Коротких), Вера Алексеевна (1930—2022) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Коротких, Евгений Юрьевич (род. 1973) — российский спортсмен и тренер по джиу-джитсу.
 Коротких, Иван Максимович (1901—1992) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Коротких, Косма Родионович (1886—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Коротких, Людмила Михайловна (1950—2011) — российский антиковед, историк.
 Коротких, Николай Иванович (1908/1909 — 1942) — советский футболист, офицер НКВД.
 Коротких, Сергей Аркадьевич (род. 1974) — российский неонацист, белорусский и украинский ультраправый политический активист.
 Коротких, Юрий Павлович (1951—2016) — советский футболист.